Senestrey ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatius von Senestrey (1818–1906), von 1858 bis 1906 Bischof im Bistum Regensburg
 Karl Senestrey (1820–1901), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags